Nyilas Csaba (1956. január 2.) magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
1990-ben minősítették NB II-es bírónak, majd 1993-ban a legfelső szintű labdarúgó-bajnokság játékvezetőinek keretébe sorolták. Még ebben az évben, a Békéscsaba–Pécs (5:0) bajnoki találkozón debütált az élvonalban. 1994-ben, a Békéscsaba–Nagykanizsa (1:0) találkozóval fejezte be élvonalbeli, játékvezetői szolgálatát. Az MLSZ JT elnöksége közös megállapodás alapján az országos NB. I-es partbírói keretbe sorolta. Aktív játékvezetői tevékenységet végzett a futsal NB. I-es bajnokságban is. Első ligás mérkőzéseinek száma: 10

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen volt a működő játékvezető segítője.

Források 
 Nemzeti Sport - 1999. január 17.
 Nyilas Csaba. focibiro.hu (Hozzáférés: 2020. július 19.)

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Magyar NB I-es labdarúgó-játékvezetők